Carter Coal Company Store bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Carter Coal Company Store (Caretta, West Virginia), NRHP-ID: 92000329
 Carter Coal Company Store (Coalwood, West Virginia), NRHP-ID: 92000328